Wessbecher ist der Familienname folgender Personen:

Harald Wessbecher (1954–2015), deutscher Buchautor 

Siehe auch:
 Wessbecher-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Ellsworthland